Red Island ist der Name folgender Inseln:
 Red Island (Antarktika) im Weddell-Meer
 Red Island (Heard und McDonaldinseln) im südlichen Indischen Ozean
 Red Island (Northern Territory), Australien
 Red Island (Queensland), Australien
 Red Island (Queensland), Australien

Siehe auch:
 Rote Insel
 Union Island, Insel von Saint Vincent und die Grenadinen
 L’île rouge, französischer Spielfilm von Robin Campillo